Sternstunde steht für:
Sternstunde, Zeitmetapher

im Schweizer Rundfunk
Sternstunde Religion
Sternstunde Philosophie
Sternstunde Kunst

Weiteres:
Sternstunden der Menschheit, Buchtitel von Stefan Zweig
Sternstunde ihres Lebens, deutscher Fernsehfilm (2014)

Siehe auch:
Sterns Stunde